H92 ou H-92 peut faire référence à :
 H-92 Superhawk, un hélicoptère de transport militaire américain ;
 HMS Glowworm (H92), un destroyer de classe G de la Royal Navy ;
 Otalgie et écoulement par l'oreille, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres